Antoni Wierzejski – zoolog, hydrobiolog
 Wojciech Wierzejski – poseł na Sejm V kadencji